Záhorie bezeichnet:
 Záhorie (Landschaft), eine Landschaft in der Slowakei
 Landschaftsschutzgebiet Záhorie, ein Landschaftsschutzgebiet dort
 Záhorie (Ort), eine Gemeinde/Militärübungsplatz in der Slowakei

Siehe auch:
 Záhoří